Фільм Вихід на посадку (фільм)
 Вихід на посадку в аеропорті (Gate)